La saison 2010 du Championnat de Finlande de football est la  de la première division finlandaise à poule unique, la Veikkausliiga. Les quatorze meilleurs clubs de l'élite jouent les uns contre les autres deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de championnat, le dernier du classement est directement relégué en Ykkönen tandis que l'avant-dernier dispute un barrage de promotion-relégation face au  de D2.

Le HJK Helsinki conserve son titre gagné la saison dernière et devient champion pour la  de son histoire. Il devance le KuPS Kuopio et le TPS Turku au classement final.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrage promotion-relégation 
La dernière place en Veikkausliiga se joue entre le  de D1 et le  de D2 lors d'un barrage disputé en matchs aller et retour.

|}

Le JJK Jyväskylä se maintient en D1, tandis que le FC Viikingit reste en D2.
À noter que le JJK Jyväskylä gagne son deuxième barrage promotion-relégation d'affilée.

Statistiques

Classement des buteurs 
Source : veikkausliiga.com
16 buts
  Juho Mäkelä (HJK Helsinki)

12 buts
  Roope Riski (Turun Palloseura)

11 buts
  Henri Lehtonen (FC Inter Turku)

10 buts
  Tamás Gruborovics (IFK Mariehamn)
  Jonatan Johansson (Turun Palloseura)

9 buts
  Tommi Kari (JJK Jyväskylä)
  Jami Puustinen (FC Honka)
  Maxim Votinov (MyPa Anjalankoski)

8 buts
  Dudu (KuPS)
  Frank Jonke (AC Oulu)
  Papa Niang (FF Jaro)
  Mikko Paatelainen (IFK Mariehamn)

Classement des passeurs 
Source : veikkausliiga.com

8 passes
  Alexei Eremenko Jr (FF Jaro)

7 passes
  Miikka Ilo (KuPS)
  Tomi Petrescu (Tampere United)

6 passes
  Sasha Anttilainen (IFK Mariehamn)
  Jonne Hjelm (Tampere United)
  Antti Hynynen (KuPS)
  Tommi Kari (Jyväskylän Jalkapalloklubi)
  Mika Lahtinen (Jyväskylän Jalkapalloklubi)
  Mikko Manninen (Turun Palloseura)
  Maxim Votinov (MyPa Anjalankoski)

5 passes
  Dema (HJK Helsinki)
  Papa Niang (FF Jaro)
  Mika Nurmela (AC Oulu)
  Sebastian Strandvall  (IFK Mariehamn)

Récompenses

Trophées du mois

Joueurs de l'année 
Source : veikkausliiga.com

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Finlande de football

Liens externes 
  Page sur le site RSSSF

Championnat de Finlande de football
Finlande
2010 en Finlande